Teodor de Constantinoble (Theodorus, ) fou el nom de tres patriarques de Constantinoble:
Teodor I de Constantinoble, patriarca de Constantinoble del 677 al 679
 Teodor I Casiteres, patriarca de Constantinoble del 815 al 821, apareix a les llistes com Teodot I de Constantinoble.
Teodor II de Constantinoble o Teodor Irineu o Teodor Copas, patriarca de Constantinoble del 1213 al 1215.